Bräuler ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Bräuler (1845–1928), deutscher Bauingenieur für Eisenbahnhochbau und Tunnelbau sowie Rektor der RWTH Aachen
 Stefan Bräuler (* 1978), deutscher Schauspieler